Tupi i Binu (Toopy and Binoo, 2008-2010) – amerykańskie–kanadyjskie serial animowany, który jest emitowany w Polsce na kanale TVP1. Wyprodukowany przez Treehouse TV, Spectra Animation, Harpo Productions i PBS Kids Magic Balloons.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przyjaźni między szczurem a kotem. Codziennie razem sobie pomagają i przeżywają ciekawe historie.

Bohaterowie 
 Tupi – mały łakomy szczurek.
 Binu – kot i przyjaciel Tupiego.

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Eurocom
Reżyseria: Tomasz Marzecki
Dialogi: Wojciech Szymański
Dźwięk: Krzysztof Podolski
Kierownictwo produkcji: Marzena Omen-Wiśniewska
W roli Tupiego wystąpił: Jarosław Domin

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji PBS
Programy telewizji Treehouse TV